Алба́нская це́рковь может означать:
 Албанская православная церковь
 Церковь Кавказской Албании